Welcome bezeichnet:

 Welcome (Film), französischer Film von Philippe Lioret (2009)
 Welcome (Album), Album der Gruppe Santana
 Welcome Air, österreichische Fluggesellschaft
 Welcome Hotels, deutsche Hotelkette
 Welcome Islands, Inseln im Archipel Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Welcome Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Welcome Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Welcome Pass, Gebirgspass im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Welcome (Taproot-Album), Musikalbum von Taproot

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Welcome (Arkansas)
 Welcome (Florida)
 Welcome (Georgia)
 Welcome (Kentucky)
 Welcome (Louisiana)
 Welcome (Minnesota)
 Welcome (Nevada)
 Welcome (New York)
 Welcome (North Carolina)
 Welcome (Ohio)
 Welcome (South Carolina)
 Welcome (Virginia)
 Welcome (Washington)
 Welcome Township (Sioux County, Iowa)

Ort in Australien:
 Welcome (Queensland)

Welcome ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Welcome (* 1980), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Georgie Welcome (* 1985), honduranischer Fußballspieler

Siehe auch
 Hotel Very Welcome
 Wellcome
 Welcome Lake